

Localidades

Ilha Badger

Badger (Dacota do Sul)
Badger (Iowa)
Badger (Minnesota)

Desambiguação